Марюс Скиндерис (; ) — литовский футболист и футбольный тренер. Выступал на позициях защитника и полузащитника, сыграл 16 матчей за сборную Литвы.

Карьера 
Скиндерис начал свою карьеру в 1993 году в клубе «Экранас». В сезоне 1995/96 он защищал цвета «Кареды», после чего вернулся в родной клуб. В 1998 году он отправился в Польшу, где играл за «Белхатув». В 2001 году он перешёл в украинскую «Сталь Алчевск». Летом 2001 года он отправился в «Металлург Донецк», однако провёл в клубе лишь один матч против «Шахтёра», который был проигран со счётом 3:1. Через полгода он был переведён в дубль и после окончания сезона покинул донецкий клуб. Затем он играл за такие клубы, как «Спартак Ереван», «Металлург Лиепая» и «Нафтан». В 2007 году он вернулся на родину, где стал игроком «Судувы». В 2010 году он в третий раз вернулся в «Экранас», в том же году он наконец выиграл свой первый чемпионат Литвы по футболу, а в следующем сезоне завершил карьеру.

В 2014 году стал тренером своего бывшего клуба, «Экранас». В начале 2017 года возглавил «Невежис».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки ФК «Экранас»
Игроки ФК «Кареда»
Игроки ФК «Белхатув»
Игроки ФК «Сталь» Алчевск
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Металлург-2» Донецк
Игроки ФК «Спартак» Ереван
Игроки ФК «Металлург» Лиепая
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Судува»
Футбольные тренеры Литвы